ММИ — аббревиатура, может обозначать:
 Международный математический институт имени Эйлера
 Московский медицинский институт
 Второй Московский медицинский институт
 3-ММИ
 Московский механический институт
 Многомировая интерпретация квантовой механики
 Метод математической индукции